Ниже представлен алфавитный список всех песен, записанных французской певицей Далидой в период с 1954 по 1987 годы. В списке содержатся 659 песен на 9 разных языках Также представлены 16 песен, исполненных певицей вживую, но не записанных в студии.

Все песни распределены по языку, в скобках указана дата записи песни (в тех случаях, когда даты две: первая — дата записи, вторая — дата релиза песни после смерти Далиды).

На французском языке

A

B

C

D

E

F 
 Fado (1956)
 Femme (1983)
 Femme est la nuit (1977)
 Fini, la comédie (1981)
 Flamenco bleu (1956)

G

H 
 Héléna (1958)
 Hey, love (1970)
 Histoire d’aimer (1977)
 Histoire d’un amour (1957)

I

J

K 
 Kalimba de luna (1984)

L

M

N

O 
 Ô Seigneur Dieu pourquoi m’as-tu abandonné? (1973)
 Oh! la la (1957)

P

Q

R

S

T

U

V

Z 
 Zoum zoum zoum (1969)

Посмертные релизы

Записи для ТВ-выступлений 
Следующие песни, в отличие от вышепредставленных, были записаны специально для выступлений на телевидении. Некоторые из них были выпущены как музыкальные видео на сборнике «Ses Plus Beaux Duos».

Незавершённые 
«Ma vie», «Mesdames, messieurs…» и «Solitude» были закончены после смерти артистки и изданы на сборнике Dalida Mon Amour 1989 года.

Следующие песни так и не были полностью записаны:
 C’est facile avec toi (1959 or 1960/2012)
 Quand tu n’es pas là (1959/2012)

На итальянском языке

Посмертные релизы

Неизданные 
 Casatchok (1969)
 Lasciami stare (a.k.a. Domani tu ti sposerai; 1963)
 Questa è la mia terra (1963)

Записи для ТВ-выступлений 
 Aria di Parigi (совместно с Альберто Лупо; 1967)
 Carnaby Street (совместно с Патти Право; 1967)
 La prima cosa bella (совместно с Массимо Раньери; 1971/2011)

На немецком языке

Посмертные релизы 
 Hab mich lieb (1958/2008)
 Ich fand ein Herz in Portofino (1959/2008)

На испанском язяке

Посмертные релизы 
 Déjame bailar (1979/1992)

На английском языке

Посмертные релизы

На арабском языке 
Египетский
 Aghani aghani (1982; араб. أغانى أغانى)
 Ahsan nass (1985; араб. أحسن ناس)
 Gamil el soura (1983; араб. جميل الصوره)
 Helwa ya balady (1979; араб. حلوه يا بلدى)
 Salma ya salama (1977; араб. سالمه يا سلامه)

 Левантийский
 Lebnane (1986/1989; араб. لبنان)

На японском языке 
 Amore scusami (1964)
 Gigi l’amoroso (1974)
 Juuhassai no kare (1974)
 O sole mio (1964)

На фламандском языке 
 Ik zing amore (1959)
 Speel niet met m’n hart (1959)

На иврите 
 Hene ma tov (1965)

Двуязычные песни 
Иврито-французские
 Hava naguila (a.k.a. Dansons non amour; 1959; ивр. הבה נגילה)

Итало-французские
 Love in Portofino (1959)
 Ho trovato la felicità (1960/2007)

Испано-французские
 La violetera (1956)

Прочие песни 
Ниже представлены песни, которые были исполнены Далидой в фильмах, телепередачах или на радио с 1954 по 1987 годы, однако никогда не выпускались в студийных версиях.

Примечания

Комментарии

Источники

Библиография 
 L’argus Dalida: Discographie mondiale et cotations, by Daniel Lesueur, Éditions Alternatives, 2004.  and .

Ссылки 
 

Далида